Битка код Торина може да се односи на:
Константинова битка из 312. године која је претходила његовој много познатијој победи код Милвијског моста.
Битка код Торина која се одиграла током Рата за шпанско наслеђе.

Торино